Paweł I Działyński (zm. 1583), kasztelan słoński, kasztelan dobrzyński
 Paweł Działyński (1560-1609) – sekretarz królewski
 Paweł Jan Działyński (1594-1649) – wojewoda pomorski